Seize navires de la Marine française ont porté le nom de Terrible ou Le Terrible, dont :
 Le Terrible un navire de ligne de deuxième rang portant 70 canons lancé en 1670 et coulé en 1678 ;
 Le Terrible un navire de ligne de deuxième rang portant 80 canons lancé en 1680 et incendié en 1692 ;
 Le Terrible un navire de ligne de premier rang portant 100 canons lancé en 1693 et démoli en 1714 ;
 le Terrible, un vaisseau de ligne lancé en 1739 ;
 le , un cuirassé à coque en fer, navire de tête de sa classe, lancé en 1887 ;
 Le Terrible, un contre-torpilleur de la classe Le Fantasque, mis en service en 1936 et désarmé en 1955 ;
 , un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Le Redoutable, mis en service en 1973 et désarmé en 1996 ;
 , un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Le Triomphant, mis en service en 2010.

Voir aussi 
 Les navires de la Royal Navy nommés 

Terrible